Хейнекен (и ) — многозначный термин. Иногда переводится как Хайнекен.

 «Heineken» — нидерландская пивоваренная компания, крупнейшая в стране и вторая по величине в мире.

Фамилия 

  (1872–1954) — германский политик, педагог и феминистка.
 Хейнекен, Карл Гейнрих фон (1707—1791) — немецкий археолог, историк искусства и музейный деятель.
  (1683—1757) — немецкая художница и алхимик.
 Хейнекен, Кристиан Фридрих (1721—1725) — вундеркинд, известный в XVIII веке как «младенец из Любека».
  (1674–1746) — немецкий архитектор.
 Хайнекен, Фредди (1923—2002) — голландский бизнесмен, председатель совета директоров компании «Heineken International».